Miejscowości w USA:
 Lovelady – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Houston
Gminy w USA:
 Lovelady (ang. Lovelady Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Burke
 Lovelady (ang. Lovelady Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Caldwell